Der Name Thunstetten steht für verschiedene Orte:
die Gemeinde Thunstetten BE im Kanton Bern,
den Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern.